Tuckman ist der Name von:
 Bruce Tuckman (1938–2016), US-amerikanischer Psychologe
 Frederick Augustus Tuckman (1922–2017), britischer Politiker, siehe Friedrich August Tuchmann